Turvejärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Turvejärvi (sjö, lat 69,25, long 27,90), Lappland, 
 Turvejärvi (sjö, lat 69,10, long 28,75), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar